

Presentación previa 
Alejandro Falla y Eduardo Struvay eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Darian King y Miguel Ángel Reyes-Varela ganaron el título tras derrotar en la final Nicolás Jarry y Roberto Quiroz.

Cabeza de serie 

  Nicolás Jarry /  Roberto Quiroz (Finalistas)
  Marcelo Arévalo /  João Souza (Baja)

<ol start=3>
  Facundo Argüello /  Facundo Mena ''(Semifinales)
 ''' Darian King /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Medellín 2017